Die Serie A 2022/23 ist die 91. Spielzeit der höchsten italienischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde am 13. August 2022 eröffnet.

Veränderung gegenüber der Saison 2021/22 
Sollten am Ende der Spielzeit zwei Mannschaften mit gleich vielen Punkten die Tabelle anführen, wird die Meisterschaft in einem Entscheidungsspiel ausgespielt. Bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit wird die Entscheidung ohne Verlängerung in einem Elfmeterschießen herbeigeführt.

Teilnehmende Mannschaften 

An der Spielzeit 2022/23 nehmen folgende Mannschaften teil:

Statistiken

Tabelle 

 || M / CL
 || rowspan="3" | CL

 || EL
 || (ECL)

 || rowspan="3" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liste der LNPA.

Auszeichnungen 
Monatliche Auszeichnungen

Wissenswertes 
Mit 41 Jahren und 166 Tagen verdrängte Zlatan Ibrahimović (AC Mailand) nach seinem Tor gegen Udinese Calcio am 18. März 2023 den bis dato ältesten Torschützen der Liga, Alessandro Costacurta. Dieser war bei seinem letzten Tor in der Serie A 41 Jahre und 25 Tage alt gewesen und hatte ebenfalls für Milan getroffen.

Siehe auch 
 Serie A
 Serie B 2022/23
 Ewige Tabelle der Serie A
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Serie-A-Liga-Awards
 Spieler des Monats der Serie A

Weblinks 

 Offizielle Website der Serie A (italienisch, englisch)
 Serie A 2022/23 auf UEFA.com
 Serie A 2022/23 auf kicker.de
 Serie A 2022/23 auf Transfermarkt.de
 Serie A 2022/23 auf Weltfussball.de
 Serie A 2022/23 auf Fussballdaten.de

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23